Le tournoi de tennis d'Afrique du Sud est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1975 se dispute à Johannesburg le .

Annette Van Zyl remporte le simple dames. En finale, elle bat Brigitte Cuypers.

Résultats en simple

Parcours 
17 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Afrique du Sud
 Saison 1975 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1975
Afrique du Sud
1975 en Afrique du Sud
Sport en novembre 1975
Tennis en décembre 1975